Poplar Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Poplar Hall (Delaware), ID-Nr. 87002434
 Poplar Hall (Virginia), ID-Nr. 97001402